MT (Biella), historisch motorfietsmerk
 One More Thing, Nederlandstalige website rond het computer- en elektronicamerk Apple Inc.
 Outbreak Management Team, Nederlandse organisatie voor coördinatie rond een epidemie
 OMT (motorfiets)
 Outright Monetary Transactions, opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank